Bisdom Oslo (Kerk van Noorwegen)
 Bisdom Oslo (rooms-katholiek)